Byron este un nume de familie, care se referă de obicei la poetul și scriitorul Baronul Byron (1788 – 1824), cunoscut mai ales ca Lord Byron.

Oameni 

 Byron (nume), pagină de dezambiguizare cu liste de oameni care au numele Byron ca prenume sau nume de familie;
 Byron, trupă românească de rock alternativ;
 Dan Byron, muzician român.

Locuri

Australia 

 Cape Byron, punctul cel mai extrem estic al Australiei;
 Byron Shire, guvern local din statul ;
 Electoral district of Byron, între 1913 și 1927.

Statele Unite ale Americii 

 Byron, statul , loc desemnat pentru recensământ;
 Byron, statul , un oraș;
 Byron, statul , un oraș;
 Byron, comitatul Parke, statul , un oraș;
 Byron, Indiana, comuninitate neîncorporată;
 Byron, statul , un târg;
 Byron, statul , un sat;
 Byron, statul , un oraș;
 Byron, statul , sat;
 Byron, statul , un târg;
 Byron, statul , comuninitate neîncorporată;
 Byron, statul , un târg;
 Byron, statul , un târg;
 Byron, statul , un târg;
 Byron, statul Wisconsin, un târg;

Alte utilizări 

 Byron Nuclear Generating Station, centrală nucleară din comitatul Ogle, statul Illinois, aflată la circa 3 km este de Rock River.
 Lacul Byron, statul ;
 Byron, Fond du Lac County, Wisconsintatul 
 Byron (comunitate), comitatul Fond du Lac, comunitate încorporată aflată în interiorul unei localități urbane Fond du Lac;
 Byron Hill (railroad location), colină aflată între târg și orașul Fond du Lac.

Vezi și 

 Districtul Byron (dezambiguizare)
 Port Byron (dezambiguizare)
 Biron (dezambiguizare)

Nume proprii